Maire de Castroponce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maire de Castroponce (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Maire de Castroponce (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar